Памятник Виктору Цою установлен 14 августа 2002 года на месте гибели Виктора Цоя, на 35 километре трассы Талси — Слока в Латвии. На момент открытия 15 августа 2002 года, скульптура Виктора Цоя была выполнена из гипса. В сентябре 2002 года была установлена скульптура из металла.

Описание 
Памятник представляет собой постамент и трапециевидную стелу, в завершении которой находится скульптура Виктора Цоя по пояс. Скульптура изображает Виктора Цоя с повёрнутой вправо и немного вверх головой, руки обхватывают себя за плечи. По задумке авторов (скульптора Амирана Хабелашвили и художника Руслана Верещагина), такой героический и монументальный образ передаёт силу и энергетику творчества Виктора Цоя. В качестве модели туловища выступал один из соавторов памятника (Руслан Верещагин), голову лепили на основе сохранившихся фотографий Виктора Цоя.

Памятник установлен возле дороги, на 35-м километре трассы Талси — Слока, в Энгурском предместье, в Латвии.

Высота памятника — 2,30 м, площадь постамента — 1 м², площадь памятника — 9 м².

История создания 
Проект с рабочим названием «Памятник Виктору Цою» был реализован в течение 2 лет, с сентября 2000 по сентябрь 2002 года. Установкой памятника занималась инициативная группа, представленная Обществом русских музыкантов в городе Риге. Художником Русланом Верещагиным были предложены на обсуждение инициативной группе несколько вариантов памятника. Был выбран и утверждён эскиз памятника. На эскизе Виктор Цой был представлен в процессе исполнения песни на концерте, с гитарой и почти в полный рост, основой памятника были более масштабный постамент и стела, но вследствие технических возможностей авторами было решено отказаться от первоначального образа в пользу более компактной для реализации скульптуры.

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 35km.lv  Создание памятника Виктору Цою на месте его гибели в Латвии.
 Gazeta 2.0 35-й километр
 «Известия» Удмуртская Республика  Спустя 20 лет после гибели Виктор Цой собирает поклонников своего таланта
 РиаНовости На месте гибели Виктора Цоя в Латвии будет установлен памятник
 Newsru.com  В Латвии 15 августа установят памятник Виктору Цою
 газета «Комерсантъ»  Виктору Цою открыли памятник на день
 Lenta.ru В Латвии поставили памятник Виктору Цою
 Звуки.ру  Памятник воздвиг…

Памятники по алфавиту
Латвия
Памятники Латвии
Энгурский край
Здания и сооружения, построенные в 2002 году
Скульптуры 2002 года
2002 год в Латвии
Появились в 2000-е годы в Латвии
Появились в 2002 году в Латвии